Дневники вампира:

 Дневники вампира — серия книг, написанная Лизой Джейн Смит в стиле мистики, фэнтези и фантастики.
 Дневники вампира — американский сверхъестественный драматический телесериал.

Дневники вампира